Trudowoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Trudowoje, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Stablacken, Ksp. Neunischken, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Trudowoje (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Trudowoje (Orenburg, Sol-Ilezki), Dorf in der Oblast Orenburg, Sol-Ilezki rajon
 Trudowoje (Orenburg, Taschlinski), Dorf in der Oblast Orenburg, Taschlinski rajon
 Trudowoje (Primorje), Siedlung in der Region Primorje
 Trudowoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Trudowoje (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Trudowoje (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Trudowe (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Trudowoi (Begriffsklärungsseite)